Lophura peut faire référence à :
Lophura, un genre d'oiseaux. 
Lophura, un genre d'algues rouges.